Уайлд може да се отнася за:

 Оскар Уайлд (1854-1900) ирландски драматург и поет
 Франсис Уайлд (1873-1939) английски антарктически изследовател